Miejscowości w USA:
 Francis – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Pontotoc
 Francis – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Summit
Gminy w USA:
 Francis (ang. Francis Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Cleburne
 Francis (ang. Francis Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt
 Francis (ang. Francis Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burleigh